Die Encyclopaedia Aethiopica (EAE) ist ein fünfbändiges englischsprachiges Nachschlagewerk zur Äthiopistik.

Die Enzyklopädie 
Die Encyclopaedia Aethiopica wurde von Siegbert Uhlig (und seit dem 4. Band zusätzlich von Alessandro Bausi) an der Abteilung für Afrikanistik und Äthiopistik der Universität Hamburg herausgegeben und unter Mitarbeit zahlreicher internationaler Fachwissenschaftler erarbeitet. Sie erschien im Harrassowitz Verlag.

Die Encyclopaedia Aethiopica beschäftigt sich mit der geistesgeschichtlichen Entwicklung Nordostafrikas von der Prähistorik bis 1974 und enthält dabei Grunddaten wie Wirtschaft und Geographie, Geschichte, Sprache und Linguistik, Ethnologie, Biographien, Religion und Kunst. Räumlich umfasst sie den gesamten „Orbis Aethiopicus“, also neben den Kernländern der Äthiopistik, Äthiopien und Eritrea, das gesamte Horn von Afrika mit (Teilen von) Kenia, Somalia, Dschibuti und dem Sudan.

Das Nachschlagewerk setzt sich aus folgenden fünf Bänden zusammen:
 Band 1: A–C. Harrassowitz, Wiesbaden 2003, ISBN 3-447-04746-1, XXXII + 846 Seiten.
 Band 2: D–Ha. Harrassowitz, Wiesbaden 2005, ISBN 3-447-05238-4, XXXVIII + 1082 Seiten.
 Band 3: He–N. Harrassowitz, Wiesbaden 2005, ISBN 3-447-05607-X, XVIII + 1211 Seiten.
 Band 4: O–X. Harrassowitz, Wiesbaden 2010, ISBN 978-3-447-06246-6, XXX + 1199 Seiten.
 Band 5: Y–Z. Harrassowitz, Wiesbaden 2014, ISBN 978-3-447-06740-9, XXXII + 1270 Seiten.

Der fünfte Band enthält neben den letzten beiden Buchstaben des Alphabets auch die Supplemente, Corrigenda und Addenda, einen Anhang mit Karten sowie einen Index.

Einzelne Artikel der EAE sind auf Plattformen wie Researchgate verfügbar.

Umschrifttabellen 
Die Umschrift der Encyclopaedia Aethiopica gilt als De-facto-Standard für die Umschrift der äthiopischen Schrift.

Äthiopische Schrift 

Labiovelare

Altsüdarabische Schrift

Literatur 
 Hatem Elliesie: Der zweite Band der Encyclopaedia Aethiopica im Vergleich. In: Orientalistische Literaturzeitung. Bd. 102, Heft 4–5, 2007, S. 397–407, .

Weblinks 
 Projektseite
 Hiob Ludolf Zentrum für Äthiopistik
 Encyclopaedia Aethiopica – eine Edition, die Maßstäbe setzt bei der Zeit-Stiftung

Einzelnachweise 

Lexikon oder Enzyklopädie
Wissenschaft und Forschung in Äthiopien
Kultur (Äthiopien)
Umschrift für äthiopische Schrift